Inha ist:
 ein ukrainischer weiblicher Vorname, siehe Inha (Vorname). Bekannte Namensträgerinnen sind:
 Inha Babakowa (* 1967), ehemalige ukrainische Hochspringerin

Inha ist der Familienname folgender Personen:
 I. K. Inha (1865–1930), finnischer Fotograf

Die Abkürzung INHA steht für:
 ein menschliches Gen, welches das auch als InhA bezeichnete Protein Inhibin-Alpha kodiert
 Institut national d’histoire de l’art, eine französische kunstgeschichtliche Forschungsgesellschaft